Berlijns voetbalkampioenschap (DFuCB), in de periode 1891–1902
 Berlijns voetbalkampioenschap (VBB), in de periode 1897–1911